Kvalifikace mužské dvouhry Australian Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a dva hráči jako šťastní poražení.

Nasazení hráčů 
  Dustin Brown (1. kolo)
  Martin Kližan (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  David Goffin (odstoupil)
  Denis Kudla (kvalifikován)
  Dušan Lajović (kvalifikován)
  Diego Schwartzman (1. kolo)
  Stéphane Robert (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Frank Dancevic (kvalifikován)
  Pere Riba (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (kvalifikován)
  Marc Gicquel (1. kolo)
  Paul-Henri Mathieu (2. kolo)
  Rhyne Williams (kvalifikován)
  Ričardas Berankis (kvalifikován)
  Rajeev Ram (2. kolo)
  Peter Gojowczyk (kvalifikován)
  Dominic Thiem (kvalifikován)
  Marius Copil (2. kolo)
  Wayne Odesnik (kvalifikován)
  Alex Kuznetsov (kvalifikační kolo)
  Peter Polansky ''(2. kolo)
  Michael Berrer (kvalifikován)
  Thiemo de Bakker (kvalifikační kolo)
  Andrej Martin (kvalifikační kolo)
  Ruben Bemelmans (kvalifikační kolo)
  Daniel Evans (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert (kvalifikační kolo)
  Potito Starace (kvalifikační kolo)
  Paul Capdeville (2. kolo)
  Tacuma Ito (1. kolo)
  Radu Albot (1. kolo)
  Júiči Sugita (kvalifikační kolo)

 Kvalifikanti 
  Damir Džumhur
  Dominic Thiem
  David Guez
  Denis Kudla
  Dušan Lajović
  Ce Čang
  Michael Berrer
  Frank Dancevic
  Wayne Odesnik
  Thomaz Bellucci
  Vincent Millot
  Jimmy Wang
  Rhyne Williams
  Ričardas Berankis
  Blaž Rola
  Peter Gojowczyk

 Šťastní poražení 
  Martin Kližan
  Stéphane Robert

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikant 

 Druhý kvalifikant 
{{Pavouk 8-3
|RD1=První kolo
|RD2=Druhé kolo
|RD3=Kvalifikační kolo
|team-width=175
|RD1-seed1=2
|RD1-team1= Martin Kližan
|RD1-score1-1=64
|RD1-score1-2=78
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Andreas Beck
|RD1-score2-1=77
|RD1-score2-2=66
|RD1-score2-3=2
|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Hiroki Kondo
|RD1-score3-1=1
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=WC
|RD1-team4= Enzo Couacaud
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=
|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Matthias Bachinger
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=5
|RD1-score5-3=6
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Jordi Samper-Montaña
|RD1-score6-1=4
|RD1-score6-2=7
|RD1-score6-3=1
|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Rik de Voest
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=8
|RD1-seed8=17
|RD1-team8= Dominic Thiem
|RD1-score8-1=3
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=10

|RD2-seed1=2
|RD2-team1= Martin Kližan
|RD2-score1-1=77
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=WC
|RD2-team2= Enzo Couacaud
|RD2-score2-1=63
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=
|RD2-seed3= 
|RD2-team3= Matthias Bachinger
|RD2-score3-1=3
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=3
|RD2-seed4=17
|RD2-team4= Dominic Thiem
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=0
|RD2-score4-3=6

|RD3-seed1=2
|RD3-team1= Martin Kližan
|RD3-score1-1=2
|RD3-score1-2=5
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=17
|RD3-team2= Dominic Thiem
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=7
|RD3-score2-3=
}}

 Třetí kvalifikant 

 Šestý kvalifikant 

 Osmý kvalifikant 

 Devátý kvalifikant 
{{Pavouk 8-3
|RD1=První kolo
|RD2=Druhé kolo
|RD3=Kvalifikační kolo
|team-width=175

|RD1-seed1=9
|RD1-team1= Pere Riba
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Óscar Hernández
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=
|RD1-seed3= 
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=67
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Nikola Mektić
|RD1-score4-1=79
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=1
|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Marsel İlhan
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Matthew Barton
|RD1-score6-1=1
|RD1-score6-2=1
|RD1-score6-3=
|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Thomas Fabbiano
|RD1-score7-1=5
|RD1-score7-2=61
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=19
|RD1-team8= Wayne Odesnik
|RD1-score8-1=7
|RD1-score8-2='77
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=9
|RD2-team1= Pere Riba
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=4
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2=

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2014